Sun City puede referirse a:
Sun City, complejo turístico en Sudáfrica.
Sun City (Arizona), localidad de Estados Unidos.
Sun City (Kansas), localidad de Estados Unidos.
Sun City Center, lugar designado por el censo en Estados Unidos.
Sun City West, lugar designado por el censo en Estados Unidos.